Wish You Were Here

 «Wish You Were Here» — песня Pink Floyd с одноимённого альбома.
 «Wish You Were Here» — песня шведской кантри-поп-группы Rednex, известная также в исполнении фолк-рок-группы Blackmore's Night.
 «Wish You Were Here» — песня и сингл канадской певицы Аврил Лавин с альбома Goodbye Lullaby.
 «Wish You Were Here» — песня американской альтернативной рок-группы Incubus.